Datta (rei), re de Sri Lanka al segle VII
 Datta (possiólok), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Datta (poble), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia